D2009 (Allier), een departementale weg in het Franse departement Allier
 D2009 (Puy-de-Dôme), een departementale weg in het Franse departement Puy-de-Dôme